Schleichkogel heißen folgende geographische Objekte:

 Schleichkogel (Gurktaler Alpen), 1502 m, bei Deutsch-Griffen und Glödnitz im Gurktal, Steiermark
 Schleichkogel (Salzburger Schieferalpen), 1421 m, bei St. Johann und Mühlbach im Salzachtal, Land Salzburg